Le Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.
 Le Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.
 Le Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier.